

Парквуд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Парквуд — переписна місцевість, штат Вашингтон